Amabile ist der Familienname folgender Personen:

Amabile steht für:

 Amabile, in der Musik Notation für lieblich, siehe Liste musikalischer Vortragsbezeichnungen